W Polsce 
 Grojec – wieś w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Alwernia 
 Grojec – wieś w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Oświęcim
 Grojec – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Boronów
 Grojec – gromada

 Grojec (612 m n.p.m.) – wzgórze w Kotlinie Żywieckiej, położone w woj. śląskim, w powiecie żywieckim
 Grojec (234 m n.p.m.) – wzniesienie na Pojezierzu Bytowskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, gminie Biały Bór

 Zobacz też
 Grójec